Elks steht für:

 Elks (Louisiana), Ort im Lafayette Parish, Louisiana, USA
 Ernests Elks-Elksnītis (1878–1940), lettischer Sänger

ELKS steht für:
 Embeddable Linux Kernel Subset, freies Betriebssystem

Abkürzung